Menitsky kan som auktorsförkortning betyda:

 Yury L. Menitsky
 Ju. L. (G.) Menitsky (1937 – 2001)

Robotskapade auktorsförkortningar